Zingg ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Zingg (1734–1816), Schweizer Maler, Zeichner, Radierer und Kupferstecher
 Alois Zingg (1829–1921), Schweizer Politiker, Bruder von Joseph
 Burkhard Zingg (1396–ca. 1475), Fernhandelskaufmann, verfasste die erste deutsche Selbstbiografie
 Ernst J. Zingg (1931–2016), Schweizer Mediziner
 Gertrud Meister-Zingg (1898–1984), Schweizer Keramikerin, siehe Heinrich und Gertrud Meister-Zingg
 Heinrich Zingg (1894–1972), Schweizer Keramiker, siehe Heinrich und Gertrud Meister-Zingg
 Helene Zingg (vor 1929–nach 1947), Schweizer Skirennfahrerin

 Martin Zingg (* 1951), Schweizer Schriftsteller, Herausgeber und Übersetzer
 Robert M. Zingg (1900–1957), US-amerikanischer Anthropologe
 Silvan Zingg (* 1973), Schweizer Boogie-Woogie- und Blues-Pianist
 Theo Zingg (1925–1993), Schweizer Zeitungsverleger und Verlagsmanager
 Ueli Zingg (* 1945), Schweizer Schriftsteller

Siehe auch:

 Zink (Begriffsklärung)
 Zing